Pecota peut faire référence à :
 Bill Pecota, né en 1960, ancien joueur de baseball américain ;
 PECOTA, programme informatique calculant des prédictions statistiques relatives aux joueurs de baseball des ligues majeures.